Практическая транскрипция кхмерского языка.

Географические названия 
Составные географические названия пишутся в одно слово:
 ស្វាយរៀង — Свайриенг
 បឹងទន្លេសាប — Тонлесап

Ударение силовое, падает всегда на последний слог:
 ភ្នំពេញ — Пномпе́нь
 ឃុំប៉ោយប៉ែត — Пойпе́т

Гласные и дифтонги

Согласные 

Примечания к таблице:

* Как первый компонент начально-слоговой консонантной группы.

** В конце слога.

*** Допускается использование йотированных гласных русского языка.

**** В конце слога. Как второй компонент начально-слоговой консонантной группы, передаётся твёрдым знаком (ъ), в начале слога не транскрибируется, ср. toʔ ‘ ток ’ , но sʔaːt ‘ съат ’ , ʔuət — ‘ уот ’.

Инициали

Литература 
 Горгониев Ю. А. Кхмерский язык. — : Издательство восточной литературы, 1961. — С. 21.
 Горгониев Ю. А. Категория глагола в современном кхмерском языке. — , 1963.
 Горгониев Ю. А. Кхмерско-русский словарь. Около 20 000 слов. / Под ред. Тхать Суонга. С приложением краткого грамматического очерка кхмерского языка. — , 1975.
 Сердюченко Г. П. Русская транскрипция для языков зарубежного Востока. — : Наука, 1967. — С. 301—321.
 Huffman F. E. Cambodian system of writing and beginning reader. — Yale University Press, 1970.

Примечания 

Практическая транскрипция с русским языком
Кхмерский алфавит